Lomas de Zamora (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Lomas de Zamora (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië